Атоскалао има више значења:

 Атоскалао (Лолотла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атоскалао (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику